Die Ekstraklasa 2011/12 war die 78. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Die Saison begann am 29. Juli 2011 und endete am 6. Mai 2012. Insgesamt nahmen sechzehn Vereine an der Saison 2011/12 teil. Titelverteidiger war Wisła Krakau, das im Vorjahr seinen insgesamt dreizehnten polnischen Meistertitel gewinnen konnte. Aufsteiger aus der zweiten polnischen Liga waren ŁKS Łódź und – erstmals in der Vereinsgeschichte – Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Saisonverlauf 
Insgesamt war die Saison eine spannende und ausgeglichene Saison. Viele Mannschaften spielten um die Meisterschaft mit. Ein Beleg dafür ist die Zahl der verschiedenen Tabellenführer. Vier Mannschaften (Korona Kielce, Lech Posen, Legia Warschau und Śląsk Wrocław) waren Tabellenführer, insgesamt wurde der Tabellenführer achtmal von einem anderen Klub abgelöst. Zwei Spieltage vor Saisonende hatten noch sechs Vereine (Korona Kielce, Lech Posen, Legia Warschau, Polonia Warschau, Ruch Chorzów und Śląsk Wrocław) rechnerisch die Möglichkeit, Meister zu werden. Am 28. Spieltag stand mit Cracovia der erste Absteiger fest. Am 29. Spieltag stand mit ŁKS Łódź der zweite Absteiger fest. Außerdem wurde der Tabellenführer Legia Warschau nach einer Niederlage noch von Lech Posen, Ruch Chorzów und dem neuen Tabellenführer Śląsk Wrocław verdrängt. Die Entscheidung um die Meisterschaft fiel damit am letzten Spieltag. Am 6. Mai 2012 machte dann Śląsk Wrocław durch ein 1:0-Auswärtssieg gegen den Vorjahresmeister Wisła Krakau die Meisterschaft perfekt. Ruch Chorzów und Legia Warschau, die auch beide ihre Partien gewannen, wurden Zweiter und Dritter. Lech Posen wurde nach einem Unentschieden nur Vierter. Die größte Enttäuschung war sicherlich Vorjahresmeister Wisła Krakau, der nicht im Meisterkampf mitmischte. Der Verein lag nur im Mittelfeld der Liga. Größte Überraschung war Aufsteiger und Neuling Podbeskidzie Bielsko-Biała. Am 27. Spieltag machte der Verein bereits den Nichtabstieg perfekt.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenführer 
 1. Spieltag: Lech Posen
 2. Spieltag – 3. Spieltag: KP Legia Warschau
 4. Spieltag: Lech Posen
 5. Spieltag – 6. Spieltag: KP Legia Warschau
 7. Spieltag – 9. Spieltag: Korona Kielce
 10. Spieltag – 11. Spieltag: KP Legia Warschau
 12. Spieltag – 20. Spieltag: Śląsk Wrocław
 21. Spieltag – 28. Spieltag: KP Legia Warschau
 29. Spieltag – 30. Spieltag: Śląsk Wrocław

Kreuztabelle

Torschützenliste

Auszeichnungen 
 Spieler der Saison: Arkadiusz Piech (Ruch Chorzów)
 Trainer der Saison: Waldemar Fornalik (Ruch Chorzów)
 Jungprofi der Saison: Rafał Wolski (KP Legia Warschau)
 Fair-Play-Preis: Lech Posen und Podbeskidzie Bielsko-Biała

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Ekstraklasa 2011/12 auf 90minut.pl
 Torschützenliste der Ekstraklasa 2011/12 auf 90minut.pl
 Saisonstatistiken auf 90minut.pl

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12